Barry hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Barry (Altos Pirineos), comuna y población francesa.
Barry (Gales), localidad del sur de Gales.
Barry (Illinois)	
Barry (Minnesota)	
Barry (Texas)	
Barry-d'Islemade, población y comuna francesa

Personas 
 Barry Adamson	
 Barry Allen	
 Barry B. Longyear	
 Barry Bannan	
 Barry Boehm	
 Barry Bonds	
 Barry Bostwick	
 Barry Bridges	
 Barry Brown	
 Barry Brucker	
 Barry Buchanan	
 Barry Burton	
 Barry Chamish
 Barry Clemens	
 Barry Clifford	
 Barry Commoner	
 Barry Cornwall	
 Barry Cox	
 Barry Darsow	
 Barry Dennen	
 Barry DeVorzon	
 Barry Dierks	
 Barry Diller	
 Barry Duke	
 Barry E. Wilmore	
 Barry Edward Hammel	
 Barry Eisler	
 Barry Elsby	
 Barry Farber	
 Barry Ferguson	
 Barry Finnerty	
 Barry Fitzgerald	
 Barry Flanagan	
 Barry Flatman	
 Barry Gibb	
 Barry Gifford	
 Barry Goldwater	
 Barry Goudreau	
 Barry Hancock	
 Barry Harris	
 Barry Hayles	
 Barry Hertzog	
 Barry Hoban	
 Barry Horne	
 Barry Humphries	
 Barry Jones	
 Barry K. Barnes	
 Barry Kelley	
 Barry Kelly	
 Barry Kemp	
 Barry Kramer	
 Barry Leibowitz	
 Barry Letts	
 Barry Levinson	
 Barry Long	
 Barry Lyndon	
 Barry MacKay	
 Barry Manilow	
 Barry Markus	
 Barry Marshall	
 Barry Mazur	
 Barry Mealand	
 Barry Moral	
 Barry Morrow	
 Barry Morse	
 Barry Nelson (baloncestista)	
 Barry Nelson	
 Barry Newman	
 Barry Norton	
 Barry O'Brien	
 Barry O'Farrell	
 Barry Opdam	
 Barry Orms	
 Barry Otto	
 Barry Parkhill	
 Barry Pearl	
 Barry Pepper	
 Barry Robson	
 Barry Roche	
 Barry Rogers	
 Barry Ryan	
 Barry Sage	
 Barry Sanders	
 Barry Scheck	
 Barry Seal	
 Barry Shabaka Henley	
 Barry Sheene	
 Barry Skeete	
 Barry Sloane	
 Barry Smith	
 Barry Sonnenfeld	
 Barry Sparks	
 Barry Stevens	
 Barry Stobart	
 Barry Stock	
 Barry Stroud	
 Barry Sullivan	
 Barry Sumpter	
 Barry Truax	
 Barry Tuckwell	
 Barry Van Dyke	
 Barry Victor Sneddon	
 Barry Waddell	
 Barry Watson	
 Barry Westhead	
 Barry White	
 Barry Williams (asesino itinerante)	
 Barry Williams	
 Barry Winchell	
 Barry Windham	
 Barry Windsor-Smith	
 Barry Wolfryd	
 Barry Yates	
Kate Barry

Otros 
Barry & Stuart,  dúo de ilusionistas	
Barry & 'the Boys' : The CIA, the Mob and America's Secret History, libro	
Barry (perro), famoso perro de rescate suizo	
Barry Town Football Club	
Huracán Barry
Barry, serie de televisión de HBO estrenada el 2018.